Бравнице може бити:

 Бравнице (Јајце), насељено мјесто у општини Јајце, Федерација БиХ, БиХ
 Бравнице (Језеро), насељено мјесто у општини Језеро, Република Српска, БиХ